Sara Nelson (1973) – attivista statunitense
 Sara Nelson (...) – editrice statunitense